FPT steht für:

 Federação Portuguesa de Ténis, der portugiesische Tennisverband
 Fiat Powertrain Technologies, ein Unternehmen des Fiat-Konzerns
  (engl.) einem Anwendungsfall eines  parametrisierten Algorithmus
 Flying-Probe-Test, einem Prüfverfahren in der Aufbau- und Verbindungstechnik
 FPT (Dienstleister), ein internationaler IT-Dienstleister mit Sitz in Vietnam
 FPT Industries, ein US-Ingenieurbüro im Bereich Flugzeugbau

Abkürzung